Nunnely ist der Familienname folgender Personen:

Ché Nunnely (* 1999), niederländischer Fußballspieler
Wayne Nunnely (* 1952), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer